FXII steht für:
 Faktor XII, auch Hageman-Faktor, ein an der Blutgerinnung beteiligtes Enzym aus der Gruppe der Serinproteasen

F.XII steht für:
 Fokker F.XII, niederländisches Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 F12

Abkürzung